Whip signifie fouet en anglais, voir la page d'homonymie .

 En politique, un whip ou chief whip est le membre d'un parti politique élu au parlement dont le rôle est de s'assurer que les membres du parti sont présents lors des votes à la chambre et suivent les consignes données par les chefs du parti 
 Au baseball, WHIP (Walks plus Hits per Innings pitched) est une statistique qui concerne les lanceurs.
The Whip est un type d'attraction
Le Whip (danse), est un type de danse
 Le WHIP est une figure de Freestyle motocross consistant à coucher la moto sur le côté pendant un saut.
 The Whip est un groupe de musique anglais ;
 Géo Friley, alias « Whip », journaliste ;
 Jason Merritt, alias « Whip », musicien ;

Voir aussi 
Whipped!, un album musical de Faster Pussycat
Miracle Whip, marque de sauce américaine
Bliss, un film américain sorti en 2009, dont le titre original est Whip it!